5-ий драгунський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Steirisch-Kärntnerisch-Krainerisches Dragoner-Regiment «Nikolaus I. Kaiser von Rußland» Nr. 5

Дата утворення — 1721 рік.

Почесний шеф — Микола I (імператор Росії).

Склад полку 
Штаб

Допоміжні служби:
 взвод розвідників (піонерів)
 телеграфна служба
 допоміжна служба
2 дивізіони, в кожному з яких:
 3 ескадрони по 177 драгунів
Повний склад полку — 37 офіцерів і 874 драгуни.

Набір рекрутів до полку — Горіції і Віндіш-Файстріц (німецька назва Словенської Бистриці).

Етнічний склад полку — 51 % словенців, 44 % німців 5 % інших.

Мови полку — словенська і німецька

Інформація про дислокацію 

 1914 рік — штаб полку і І-ий дивізіон — у Горіції, ІІ-ий — у Віндіш-Файстріці .
 1914 — входить до складу ІІІ корпусу, 3 Бригада кавалерії

Командири полку 
 1859: Ойген Шідльокер
 1879: Густав фон Дюкхер
 1908: Пауль Вурмбранд-Штуппах
 1914: Моріц Кранц

Див. також 
 Драгуни (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Juliusz Bator — «Wojna Galicyjska», Kraków 2008, ISBN 978-83-7396-747-2. 
 Maximilian Ehnl, Edwin Sacken. Österreich-Ungarns letzter Krieg. 1914—1918. Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1930 

Драгунські полки Австро-Угорщини